«Доктор Джекил и сестра Хайд» () — британский кинофильм 1971 года, в жанре ужасы, экранизация повести Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

Режиссёром выступил Рой Уорд Бейкер. Фильм был снят британской студией Hammer Film Productions и стал их третьей адаптацией литературного источника после «Гадкого утенка» (1959 года) и «Двух лиц доктора Джекилла». Главные роли исполнили: Ральф Бейтс и Мартин Бесуик.

Сюжет 

Проводимые доктором Джекилом эксперименты по созданию эликсира жизни приводят к созданию препарата, приём которого превращает доктора в женщину. Это превращение меняет также и его характер. Чтобы поддерживать производство эликсира, женщина, которая называет себя сестрой Джекила, миссис Хайд, вынуждена убивать молодых девушек.

В ролях 
 Ральф Бейтс — доктор Джекилл
Мартин Бесуик — сестра Хайд
 Джералд Сим — профессор Робертсон
 Льюис Фаэндер — Ховард
 Сьюзэн Бродерик — Сьюзэн
Дороти Элисон — миссис Спенсер

 Айвор Дин — Уильям Бёрк
 Тони Кэлвин — Уильям Хэйр
 Филипп Мадок — Байкер
 Пол Уитсун-Джонс — сержант Данверс
 Вирджиния Ветерелл — Бетси

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Рой Уорд Бэйкер
 Продюсер: Брайан Клеменс, Альберт Феннел
 Сценарист: Роберт Льюис Стивенсон (книга), Брайан Клеменс
 Композитор: Дэвид Синклер Уитейкер
 Оператор: Норман Уорик

Критика 
«Time Out» назвали фильм «огромным весельем» и «удивительно успешной попыткой сообщить о новых изменениях старой темы». 

Джордж Р. Рейс из DVD Drive-In дал положительную рецензию на фильм, написав: «В руках большинства кинематографистов того времени такая тема перемены пола требовала бы максимальной тактичности, но не со студией Hemmer. Сценарий Клеменса не воспринимает себя слишком серьезно, но справедливо соединяет легенды о характере Стивенсона с Джеком-Потрошителем и могильщиками Бёрком и Хейром». Рейс высоко оценил постановку фильма и режиссуру Бейкера.

Журнал «Variety» назвал фильм «очень творческим»: «Режиссер Рой Уорд Бейкер установил хороший темп, хорошо нарастил напряжение и обыграл его так, что все кажется правдоподобным. Он соединяет ужасные убийства с довольно тонким юмором. Бейтс и Бесуик, сильные, привлекательные личности, имеют странное сходство друг с другом, что делает переходы вполне правдоподобными».

Джон Хиггинс из Starburst Magazine присудил фильму 8 из 10 звезд, восхваляя работу Бесуик и сценарий.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Доктор Джекилл и сестра Хайд» на сайте TCM Movie Database
 BFI Screenonline
 Britmovie

Фильмы Великобритании 1971 года
Фильмы ужасов 1971 года
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы Hammer Film Productions
Фильмы Роя Уорда Бейкера
Фильмы о викторианской эпохе
Фильмы о докторе Джекилле и мистере Хайде
Фильмы на английском языке
Фильмы American International Pictures
Экранизации повестей
Фильмы о серийных убийцах
Независимые фильмы Великобритании